Gausfred I d'Empúries-Rosselló
 Gausfred II de Rosselló (? - 1074), comte de Rosselló (1013-1074) fill de Guislabert I i de la seva muller Beliarda 
 Gausfred III de Rosselló (? - 1164), comte de Rosselló (1113-1164), fill de Girard I i hereu del comtat de Rosselló a la mort d'aquest 
 Gausfred de Cabrera (980?-1017), primer senyor del castell de Cabrera del qual hom té notícia documentada des de 1002 fins a 1017 
 Gausfred d'Orís (?-995), Vicari d'Orís, de la primera branca del llinatge Orís, coneguda modernament pels historiadors com la dels Orís-Manlleu